Lilla Sundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sundsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Lilla Sundsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Lilla Sundsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Sundsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (2,13 ha)
Lilla Sundsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (22,7 ha)
Lilla Sundsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (48,2 ha)

Se även
Sundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn